pF est un symbole, qui signifie :
 picofarad, soit 10−12 farad (1000 milliardièmes de farad), en électronique dans la mesure de capacité électrique.
 pF, unité de mesure de succion capillaire utilisé en pédologie.

PF est un sigle qui signifie :
  ;
 Parti fédéraliste de Provence, un parti politique occitan ;
 Packet Filter, un pare-feu des systèmes BSD issu d'OpenBSD ;
 Pignon fixe, un type de montage de bicyclette, ne comportant pas de roue-libre ;
 Petit format, un format de bande-dessinée ;
 Pink Floyd, un groupe de rock progressif ;
 Pilot Flying, ou bien Pilote en Fonction, en jargon aéronautique ;
 Paralysie faciale, en médecine ;
 Point de Fonction, en informatique ;
 Porte-à-flot, un remorque de transport des canots légers des pompiers de Paris ;
 Prefetched file, dans l'`extension de nom de fichier .pf (extension).

PF est un symbole, qui signifie :
 pétafarad, unité de mesure de capacité électrique.

PF est un code, qui signifie :
 Phénoplaste, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques) ;
 Polynésie française
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2  (liste des codes pays),
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .pf ;
Préfecture, selon la notation cartographique de l'IGN ;
PF, code d'immatriculation de Pforzheim, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes ;
  ;
  ;
 World War II Frigate, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Code